Baschmakowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Baschmakowo (Pensa), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pensa

 Baschmakowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Baschmakowo (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Baschmakowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Baschmakowo (Twer, Kalinin), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Kalinin
 Baschmakowo (Twer, Stariza), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Stariza
 Baschmakowo (Udmurtien, Igra, Muschber), Dorf in der Republik Udmurtien, Rajon Igra, Landgemeinde Muschber
 Baschmakowo (Udmurtien, Igra, Fakel), Dorf in der Republik Udmurtien, Rajon Igra, Landgemeinde Fakel